Ividia abbotti är en snäckart som först beskrevs av Olsson och McGinty 1958.  Ividia abbotti ingår i släktet Ividia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
abbotti